L'expression formation musicale correspond à deux réalités : 
 groupe ou  ensemble de musiciens, voir ensemble musical.
 L'éducation à la pratique de la musique, appelée formation musicale en France, héritière de l'ancien solfège.